Мередит () — фамилия и имя валлийского происхождения.

Персоналии 
  (1913—1976) — британский игрок в бридж, обладатель Бермудского кубка (1955).
  — ирландский политик, член Палаты общин Парламента Ирландии (1661—1689).
  (род. 1978) — британская музыкантка, лауреат премии «Шотландский альбом года» (2016).
 Мередит, Билли (1874—1958) — валлийский футболист.
 Мередит, Бёрджесс (1907—1997) — американский актёр.
  (род. 1989) — американский футбольный вратарь, обладатель Кубка MLS в составе клуба «Сиэтл Саундерс» (2019).
  (род. 1937) — американский спортивный стрелок, чемпион Панамериканских игр по стрельбе из винтовки с 50 м лёжа в командном разряде (1967).
  (1877—1965) — новозеландский юрист и спортивный функционер, менеджер сборной Новой Зеландии по регби (1935—1936).
  (род. 1949) — канадский политик, член Палаты общин (1993—2004).
  (1907—2006) — австралийская сценаристка и драматург, лауреат премии Австралийской гильдии сценаристов в категории «Радио» (1946).
  (1892—1986) — канадская и американская фигуристка, бронзовая медалистка Чемпионата США в парах (1932, 1933).
 Мередит, Говард — американский фигурист, бронзовый медалист Чемпионата США в парах (1936).
  (род. 1958) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Калгари Флэймз».
  (род. 1986) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Тампа-Бэй Бакканирс» и «Теннесси Тайтенс».
 Мередит, Джеймс:
  (1872—1915) — американский морской пехотинец, обладатель Медали Почёта.
 Мередит, Джеймс (род. 1933) — первый афроамериканский студент университета Миссисипи.
 Мередит, Джеймс — американский спортивный стрелок, чемпион Панамериканских игр по стрельбе из пневматической винтовки с 10 м (1983).
 Мередит, Джеймс (род. 1988) — австралийский футболист.
  (1906—1974) — британский регбист, финалист Кубка Вызова по регбилиг в составе клуба «Уоррингтон» (1928).
  (род. 1978) — самоанский регбист, участник Кубка мира (2003).
 Мередит, Дон:
  (1938—2010) — игрок в американский футбол и комментатор, финалист Национальной футбольной лиги в составе клуба «Даллас Ковбойз» (1966, 1967).
  (род. 1964) — канадский политик, член Сената (2010—2017).
  (наст. имя — Джон Мередит Смит; 1933—2000) — канадский художник, чьи работы входят в частности в собрание Национальной галереи Канады.
 Мередит, Джордж (1828—1909) — английский писатель.
  — британский пресвитерианский священник, модератор Генеральной ассамблеи Свободной церкви Шотландии (2010).
  — американская писательница и конник, чемпионка Панамериканских игр по выездке в командном разряде (1983).
  (род. 1963) — австралийский гимнаст, серебряный медалист Игр Содружества в упражнениях на параллельных брусьях (1990).
  (род. 1983) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Сан-Диего Падрес».
  (род. 1986) — новозеландская писательница.
  (род. 1955) — британский писатель и поэт.
 Мередит, Кэмерон (род. 1992) — игрок в американский футбол.
 Мередит, Леонард (1882—1930) — британский велогонщик, чемпион и серебряный призёр летних Олимпийских игр.
 Мередит, Луиза Энн (1812—1895) — британско-австралийская поэтесса и художница.
 Мередит, Луис (1897—1967) — американская актриса.
  (род. 1967) — американский кинорежиссёр и сценарист.
 Мередит, Марк (род. 1965) — британский политик, мэр Сток-он-Трента (2005—2009).
  — южноафриканский общественный деятель, директор Национального совета обществ предотвращения жестокости к животным (с 1985).
  (род. 1996) — австралийский крикетчик, финалист лиги BBL в составе клуба «Хобарт Харрикейнз» (2018).
 Мередит, Ричард:
  (ум. 1597) — ирландский англиканский священник, епископ Лохлина (1589—1597).
  (ум. 1679) — английский политик, член Палаты общин (1656—1659).
  (1843—1918) — новозеландский политик, член Палаты представителей (1890—1902).
  (род. 1932) — американский хоккеист, олимпийский чемпион (1960).
  (род. 1957) — британский лётчик, пилот сверхлёгких аппаратов, обладатель Золотой авиационной медали ФАИ (2005).
  (род. 1995) — австралийская гребчиха, участница Чемпионата мира (2017—2019).
  (ок. 1677—1738) — британский политик, член Палаты общин (1727—1734).
  (род. 1932) — южноафриканский ватерполист, участник летних Олимпийских игр (1952, 1960).
 Мередит, Соломон (1810—1875) — американский фермер, политик, юрист и генерал армии Союза.
  — австралийский военный лётчик, заместитель командующего Королевских ВВС (с 2019).
  (1872—1921) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток Сити».
 Мередит, Сэмюэл:
  (1741—1817) — американский предприниматель, делегат Конгресса Конфедерации (1786—1788), Казначей США (1789—1807).
  (1794—1873) — британский полицейский, главный констебль графства Уилтшир (1839—1870).
  (1877—1936) — самоанский политик, член Законодательного собрания (1929—1932).
  — самоанский чиновник и дипломат, посол Самоа в Бельгии и Европейском Союзе (1997—2005).
 Мередит, Тед (1891—1957) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион.
  (после 1666—1701) — английский политик, член Палаты общин (1701).
  (род. 1958) — американский танцор и хореограф, чемпион США по латиноамериканским танцам (1995).
 
  (1876—1926) — американский предприниматель, министр сельского хозяйства (1920—1921).
  (1848—1900) — американский политик, член Палаты представителей (1891—1897).
  (1865—1955) — американская суфражистка и писательница.
  (род. 1972) — австралийский тренер по хоккею на траве, тренер мужской сборной Ирландии (2012—2013).
  (1875—1942) — ирландский юрист, председатель Верховного суда Ирландской Республики (1920—1922), брат Ральфа Крида-Мередита.
  (1887—1970) — англиканский священник и бадминтонист, чемпион Новой Зеландии (1927).

Топонимы 
  — населённый пункт в штате Виктория, Австралия.

Другое 
В шахматной композиции мередит — задача (этюд) с числом фигур от 8 до 12.

См. также 
  (род. 1932) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Чикаго Кабс».